Rio Cachoeira (Santa Catarina) — rio do estado de Santa Catarina
 Rio Cachoeira (Bahia) — rio do estado da Bahia
 Rio Cachoeira (São Paulo) — rio dos estados de São Paulo e Minas Gerais
 Rio Cachoeira (Paraná) — rio do estado do Paraná

Desambiguações de hidrografia